Salzburger Kalkalpen steht für

 die Gebirgsgruppe zwischen Saalach und Salzach, als anderer Name für die Berchtesgadener Alpen,
 die Berge zwischen Tiroler Ache und Lammertal im Land Salzburg, die Salzburger Kalkhochalpen,
 die nördlichen Kalkalpen zwischen Inn und Salzkammergut, siehe Salzburger Alpen.